Partido da Real Democracia Parlamentar, no Brasil
Rádio e Televisão de Portugal (Radiodifusão Portuguesa) — serviço público de radiodifusão em Portugal
Remote Desktop Protocol — protocolo de trabalho remoto
Ratos de Porão — banda brasileira de crossover thrash

Desambiguações de siglas